CCH steht für:
 CCH Pounder (* 1952), Film- und Fernsehschauspielerin
 Center for Cryptologic History, amerikanisches Forschungszentrum zum Thema Kryptologiegeschichte
 Český časopis historický, eine tschechische historische Fachzeitschrift
 Congress Center Hamburg (bis 2004 Congress Centrum Hamburg), wurde am 14. April 1973 in Hamburg als erstes Kongresszentrum Deutschlands eröffnet
 Control Channel, ein Steuerungskanal in einem Mobilfunknetz
 Powiat Chełmiński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

cch steht für:
 Atsam (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

Abkürzung